Formatowanie warunkowe – technika stosowana w arkuszach kalkulacyjnych, której celem jest automatyczne formatowanie jednej lub wielu komórek zależnie od zaistniałego zdarzenia, co poprawia czytelność danych.

Przykładowo, planując osiągnięcie w każdym miesiącu minimum dwóch milionów złotych przychodu, menedżer firmy może nadać komórce zawierającej miesięczną sumę przychodów kolor zielony, jeśli ta kwota wyniesie co najmniej dwa miliony, natomiast czerwony, jeśli jej wartość będzie niższa. W tym celu należy posłużyć się funkcją formatowania warunkowego.

Arkusze kalkulacyjne